La Colle peut désigner :
 La Colle (?-1742), chef amérindien de la nation Crie au cours du  ;
 La Colle, film français réalisé par Alexandre Castagnetti, sorti en 2017 ;
 La Colle, un ancien quartier de Monaco désormais intégré au Jardin exotique.

Voir aussi